Vance Amory — governador de Nevis
Cleveland Amory — escritor americano
Amory (Mississippi) — cidade no estado de Mississipi, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos